Patrick Sullivan ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Pat Sullivan